Beles peut faire référence à :
 Beles, une localité d’Éthiopie ;
 Beleš, un village de Serbie.